Romani se može odnositi na:
 Roman, množina su romani
ili:
 Romani, kraći naziv za pripadnike Romanskih naroda
 Afroromani, romanizovani stanovnici rimske Afrike
 Britoromani, romanizovani stanovnici rimske Britanije
 Galoromani, romanizovani stanovnici rimske Galije
 Dakoromani, romanizovani stanovnici rimske Dakije
 Dalmatoromani, romanizovani stanovnici rimske Dalmacije
 Retoromani, romanizovani stanovnici rimske Recije
 Hispanoromani, romanizovani stanovnici rimske Hispanije
 Romani, strani naziv za stanovnikе grada Rima
 Romani, strani naziv za Rimljane

Naselja:
 Romani (Bijela), naselje u Italiji u okrugu Bijela
 Romani (Mačerata), naselje u Italiji u okrugu Mačerata
 Romani (Valča), naselje u Rumuniji u okrugu Valča
 Romani (Njamc), naselje u Rumuniji u okrugu Njamc
 ili:
 Borgata Romani (Rovigo), naselje u Italiji u okrugu Rovigo
 Kaze Romani (Teramo), naselje u Italiji u okrugu Teramo
 Vja dej Romani (Kuneo), naselje u Italiji u okrugu Kuneo
 Rančo el Romani (Ezekijel Montes), naselje u Meksiku u opštini Ezekijel Montes

Vidi još 
 Roman (višeznačna odrednica)